Євге́н Васи́льович Лабу́н ( — ) — солдат Національної гвардії України.

Життєвий шлях 
В зону бойових дій поїхав добровольцем на початку жовтня 2014-го, ніс службу на 29-ту блокпосту Бахмутської траси. Кулеметник 3-го резервного батальйону Національної гвардії України, військова частина 3008. По поверненні планував одружитися.

Загинув під мінометним обстрілом терористами, що знаходилися у засідці, під час прориву колони підкріплення до оточеного блок-посту № 32 біля села Сміле (Слов'яносербський район). Вважався зниклим безвісти. Тоді ж загинув Олександр Москалюк.

Упізнаний за експертизою ДНК в квітні 2016 року.

Без Євгена лишилися батьки, брат та наречена.

Джерела 
 Лабун Євген Васильович 
 Через півтора року після загибелі впізнали тіло атовця з Вінниччини 

Уродженці Гайсина
Померли в Смілому
Поховані в Старобільську